

Cinéma 

 Le vent se lève, un film franco-italien réalisé par Yves Ciampi et sorti en 1959 ;
 Le vent se lève (The Wind That Shakes the Barley), un film britannique réalisé par Ken Loach et sorti en 2006 ;
 Le vent se lève (The Wind Rises), un film d'animation japonais réalisé par Hayao Miyazaki et produit par le studio Ghibli, sorti en 2013.

Autres 
 Le vent se lève, roman de Tatsuo Hori paru en 1937
 Le vent se lève, le manga de Miyazaki qui a inspiré le film.
 Le vent se lève, un album de Curt Close sorti en 2002 dont la première chanson est également intitulée Le vent se lève.
 Le vent se lève, un magazine web français créé en 2016

Notes et références